Мусзавр ( — «мишачий ящір») — рід травоїдних динозаврів, який відносять до групи прозавроподів. Мусзавр мешкав у пізньотріасовому періоді близько 215 мільйонів років тому на території сучасної південної Аргентини. До роду на сьогодні входить лише один вид Mussaurus patagonicus. Свою назву він отримав від того, що першими стали відомі ті рештки мусзавру, які належали дитинчатам. Скелети їх настільки малі, що легко поміщаються на долоні. Але на сьогодні були знайдені та описані частини скелетів дорослих особин, тому назва є неточною, адже дорослі сягали трьох метрів завдовжки і важили до 70 кг. Аналіз анатомічних особливостей мусзавру засвідчив, що він має еволюційну спорідненість із справжніми завроподами.

Історія відкриття 
Скам'янілості дитячих особин мусзавра знайшла у 1970-х роках експедиція аргентинського палеонтолога Хосе Бонапарте у . Там вчені виявили скам'янілі яйця та дитинчат, які додали розуміння репродуктивної стратегії мусзавра та інших завроподоморфних динозаврів.. Перших дорослих особин мусзавра описали в 2013 році, хоч деякі з цих зразків були вперше описані ще у 1980 році та спочатку їх віднесли до роду Платеозавр.

Філогенія 
До відкриття дорослих особин мусзавра було важко встановити його філогенетичну позицію. Але виявлення 3-х дорослих особин дало можливість зробити кладограму взаємовідносин цього роду з іншими платеозавридами (Plateosauria):

Особливості будови  
Скам'янілості мусзавра знайшли в групі гнізд, які, як вважають, містили по декілька яєць. Скелети дитинчат мусзавра разом з хвостом досягали 20-37 см завдовжки, череп сягав всього 3 см. По мірі дорослішання пропорції змінювались разом із масою тіла. Як це буває у динозаврів, підліткові мусзаври мали високі черепа з короткими мордами і великими очима. Такі пропорції є спільними для багатьох завроподів, для яких характерним було піклування батьків протягом вразливих ранніх етапів життя молоді. Дорослі, ймовірно, мали довші морди і шиї, типові для більшості завроподоморфних.

Примітки 

Динозаври тріасового періоду
Прозавроподи
Динозаври Південної Америки